Альпикат ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 15,3 км². Население — 6116 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina oficial de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Dades estadístiques
 Informació general

Муниципалитеты Льейды